Geiersberg (berg)
Geiersberg im Innkreis, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Letohrad (Duits: Geiersberg), een stad in de Tsjechische regio Pardubice